Пертти Теураярви (; 20 февраля 1951 года, Колари) — финский лыжник, чемпион Олимпийских игр, призёр чемпионата мира.

Карьера 
В Кубке мира Теураярви дебютировал в 1982 году, тогда же единственный раз в своей карьере попал в десятку лучших на этапах Кубка мира. Лучшим достижением Теураярви в общем итоговом зачёте Кубка мира является 39-е место в сезоне 1981/82.

На Олимпийских играх 1976 года в Инсбруке, завоевал золотую медаль в эстафете, кроме того был 14-м в гонке на 15 км и 27-м в гонке на 50 км.

На Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде, завоевал бронзовую медаль в эстафете, а также занял 20-е место в гонке на 15 км и 18-е место в гонке на 50 км.

На чемпионате мира-1978 в Лахти завоевал серебро в эстафетной гонке.

Ссылки 
 
 

Лыжники Финляндии
Олимпийские чемпионы от Финляндии
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1976 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1980 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1976 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1980 года